Castello Orsini ist der Name folgender Burgen in Italien:

Castello Orsini (Bomarzo), in Bomarzo, Provinz Viterbo
Castello Orsini (Castel Madama), in Castel Madama, Provinz Rom
Castello Orsini (Cineto), in Cineto Romano, Provinz Rom
Castello Orsini (Licenza), in Licenza, Provinz Rom
Castello Orsini (Monterano), in Canale Monterano, Provinz Rom
Castello Orsini (Soriano), in Soriano nel Cimino, Provinz Viterbo
Castello Orsini (Sorano), in Sorano, Provinz Grosseto

Siehe auch:
 Castello Orsini-Odescalchi